Bartenew (; wiss. Transliteration Bartenev) ist der Familienname von:

 Pjotr Iwanowitsch Bartenew (1829–1912), russischer Historiker und Literaturkritiker
 Leonid Wladimirowitsch Bartenew (geb. 1933), ukrainisch-sowjetischer Leichtathlet

ru:Бартенев